Krzysztof Maciejewski (ur. 1953) – polski polityk, poseł na Sejm
 Krzysztof Maciejewski (ur. 1964) – polski piłkarz, reprezentant kraju
 Krzysztof Maciejewski (ur. 1979) – polski piłkarz ręczny